Карлос Ботельо (; 10 февраля 1964, Шавиш — 29 марта 2014, там же) — португальский художник, иллюстратор, графический  и . Представитель экспрессионизма, фигуративизма и Digital art.

Биография 

Обучался в лиссабонском Центре искусства и визуальных коммуникаций, после окончания которого занялся художественно-рекламным дизайном, плакатами, оформлением ряда общественных объектов, в том силе, Вокзала Росиу в Лиссабоне, создал большое панно, посвящённое столетию со дня рождения Фернандо Пессоа в Лиссабоне, был сценографом театра С. Луиса и Coliseu dos Recreios, официальным декоратором павильона Гвинеи-Бисау на Expo98. Автор многочисленных иллюстраций для выставочных каталогов, книг по искусству и поэзии. Постоянный автор иллюстраций в статьях агентства World News.

В 1989 году был автором и продюсером рекламной кампании в Португалии телесериала «Рыцарь дорог».

С 1992 года — член Центра традиционных исследований Афонсо Домингеса. Автор и основатель Wikilusa- Португальской Цифровой Мультимедийной Энциклопедии (2008), член Международной академии геральдики (2009), член Португальской академии экслибриса (2009).

Участник многих выставок.

Избранные работы

Ссылки 
 Carlos Botelho
 Carlos Botelho 

Художники-портретисты Португалии
Художники-иллюстраторы Португалии
Персоналии:Компьютерная графика
Художники-экспрессионисты Португалии
Авторы энциклопедий и словарей